Awraham Stupp
 Howard Stupp